Miejscowości w USA:
 DeRuyter – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 DeRuyter – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
Gminy w USA:
 DeRuyter (ang. DeRuyter Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison